Polsk-ryska kriget  kan syfta på:

Polsk-ryska kriget 1632–1634
Polsk-ryska kriget 1654–1667
Polsk-ryska kriget 1792
Polsk-sovjetiska kriget 1919–1921
Polsk-sovjetiska kriget 1939